Нефтекачка — название населённых пунктов в России:

 Нефтекачка — посёлок в городском округе Армавир Краснодарского края.
 Нефтекачка — посёлок в Северском районе Краснодарского края.